Альєнде () — прізвище в іспаномовних країнах.

Відомі носії 
 Сальвадор Альєнде Ґоссенс (1908–1973) — чилійський політик і президент Чилі (1970–1973)
 Ізабель Альєнде — чилійська письменниця.

Інше 
 Альєнде (алмаз)